God (álbum)
 God (canção de John Lennon)

Desambiguação